Flow (banda) — banda de rock japonesa formada em 1998
Flow (jogo eletrônico) — jogo eletrônico independente originalmente lançado em 2006
Flow (rap) — terminologia usada no rap
Flow Podcast — podcast brasileiro